Os telecentros oferecem à população, gratuitamente, acesso à Internet, cursos e outras  atividades.
No princípio de seu funcionamento, a Rede Pública de Telecentros ficou conhecida como "telecentro piloto".
A maioria dos telecentros foi instalada na periferia e nos bairros de menor IDH e utilizam somente software livre.
Sua implantação se deu no governo de Marta Suplicy. As primeiras unidades foram inauguradas quando Sérgio Amadeu era o coordenador geral do Governo Eletrônico da Prefeitura do Município de São Paulo, a grande expansão da rede aconteceu sob a  coordenação de Beatriz (Beá) Tibiriçá.
Atualmente os telecentros são geridos pela prefeitura em parceria com o IDORT, que auxilia os administradores a manter a boa utilização do espaço de inclusão digital e sua sustentabilidade.
Ideologia: A grande questão relativa aos telecentros é como poder permitir a inclusão social por meio da inclusão digital, ou seja, por  não se tratar de um projeto de educação ainda esbarra em problemas graves como a falta de educadores, as limitações no uso da Internet e até que ponto o uso da Internet tem se comprovado como uma possibilidade efetiva de educação. 
 O argumento mais utilizado pelos defensores é que todos os fluxos de informações operacionais, financeiros e da sociedade passam pela Internet, tornando-se necessária a implantação de inúmeros projetos tais como telecentros e infocentros, para que a população possa usufruir desses fluxos "participando da vida econômica e social" por meio da Web. Porém no caso do Brasil, com os inúmeros contextos e discrepâncias de renda (segundo pesquisa do jornal FSP), apenas 7 % da população tem acesso a Internet e por esse motivo torna-se importante um projeto básico de educação, contando com educadores, professores e profissionais da área mais preparados e bem pagos. Outra crítica é que esses inúmeros projetos (telecentros e derivados ) só se viabilizaram pelo lobby das grandes indústrias de informática que, visando atender sua demanda, viram no Governo um excelente comprador "despejando" equipamentos todos os anos sem que se fizesse um correto uso dos mesmos.
Hoje existem telecentros espalhados por todo o mundo. Essa é a forma mais difundida e considerada a  maneira mais eficaz de se promover a inclusão digital. Existe uma rede  Latino Americana e Caribenha de telecentros, chamada Somos@Telecentros, que congrega os telecentros comunitários de toda América Latina e Caribe.
Como tudo atualmente gira em torno de novas tecnologias, o profissional de Educação  não poderia ficar de fora, deixando de aplicar informática para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo tanto o seu trabalho como o dos alunos.

História
No dia 18 de junho de 2001 foi entregue à comunidade de Cidade Tiradentes, bairro situado no extremo leste da Capital de São Paulo, pela prefeitura deste município, a primeira oficina de inclusão digital, denominada Telecentro, passando a funcionar à Rua Luis Bordesi (antiga Rua Profeta Jeremias), n. 93 - Loja 4.
Contando com a colaboração de pessoal voluntário, do empresariado e de funcionários contratados pela prefeitura, o projeto foi tomando corpo  e a atual Coordenadoria de Inclusão Digital conseguiu expandí-lo pelas demais regiões da Capital.

Quadro de Funcionários
O telecentro funciona com o seguinte quadro de funcionários:
Estagiários: Geralmente esses futuros profissionais são estudantes de ciência da computação, pedagogia, administração e sociologia. São contratados pela prefeitura e ajudam no atendimento dos usuários.
Orientadores: Fazem monitoramento do laboratório de informática assim como ministram cursos.
Supervisores de Unidade: Respondem pela administração do telecentro e ministram cursos.
Supervisores Técnicos: São responsáveis pela gestão de pessoas e supervisão dos telecentros.
Coordenação Operacional: Os coordenadores responsabilizam-se por toda inclusão digital.

Como posso trabalhar no telecentro?
O primeiro passo é aprender o básico sobre Gnu/Linux. É muito importante, também, saber trabalhar no atendimento ao público. Tendo esses pré-requisitos, o interessado deve deixar seu curriculo em alguma unidade de telecentro e, se possivel, encaminhar um e-mail para o supervisor regional.

Repercussão
 Combate à exclusão digital
 Queda da ociosidade
 Diminuição do índice de criminalidade
 Geração de empregos
 Novas perspectivas de vida social e profisssional

Cursos gratuitos
 Introdução à Informática - Gnu Linux
 Editor de Textos - Writer
 Editor de Planilhas - Calc
 Digitação
 HTML
 Mercado de Trabalho
 Impress - Apresentação e Marketing Pessoal  
 GIMP (GNU Image Manipulation Program) 
 PHP/MySql
 Comunidade e Meio Ambiente
 Práticas de Escritório
 Técnicas de Vendas

Oficinas
 Pesquisa na rede
 Jogos Educativos
 Telemarketing
 Artesanato: Técnicas de fuxico e tear

Ligações externas
 Página dos Telecentros da Prefeitura de São Paulo
 Os Telecentros na maior cidade do país
Inforcentros
 Beá Tibiriçá/contato
 IDORT

Programas de inclusão digital
Redes de computadores